Мартина Хингис и Леандер Паес су освојили турнир. У финалу су савладали Сању Мирзу и Ивана Додига са 4:6, 6:4, [10:8]. Овом победом Леандер Паес је комплетирао титуле у конкуренцији мешовитих парова на гренд слем турнирима.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 

Отворено првенство Француске у тенису 2016.
Отворено првенство Француске у тенису — мешовити парови